Павел Поляков:
 Поляков, Павел Сергеевич (1902—1991) — русский писатель, переводчик, поэт и публицист.
 Поляков, Павел Яковлевич (1921—1945) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.